Chief Mountain ist der Name folgender Erhebungen in den Vereinigten Staaten von Amerika:

Alaska
 Big Chief Mountain (Alaska) im Sitka County

Colorado
 Chief Mountain (Clear Creek County)
 Chief Mountain (Hinsdale County)
 Chief Mountain (Summit County)

Kalifornien
 Chief Mountain (Kalifornien) im San Diego County
 Little Chief Mountain (Kalifornien) im San Diego County
 White Chief Mountain im Madera County

Montana
 Chief Mountain im Glacier-Nationalpark
 Little Chief Mountain (Montana) im Glacier County
 Lone Chief Mountain im Lewis and Clark County

Nevada
 Chief Mountain (Nevada) im Lincoln County

Washington
 Big Chief Mountain (Washington) im Chelan County,
 Summit Chief Mountain im King County

Wyoming
 Chief Mountain (Park County)

Siehe auch:
 Big Chief Mountain